Vixen kan syfta på
Vixen 357 – datorspel
Vixen (datorspel) – datorspel
Vixen (musikgrupp) – amerikanskt rockband
Vixen (produktionsbolag) – produktionsbolag inom pornografisk film
Vixen! – amerikansk film från 1968 av Russ Meyer
de Havilland Sea Vixen – ett brittiskt stridsflygplan